Meles kan syfta på:

 Meles (släkte) – ett släkte i familjen mårddjur
 Meles (flod) – en flod i Anatolien
 Meles Zenawi (1955–2012),  Etiopiens premiärminister från 23 augusti 1995 fram till sin död 2012
 Meles av Lydien – den 24 kungen av Lydien

Mustelidae